GCH steht für:

 Group Club Handball, den Zusammenschluss europäischer Handballclubs
 Kontinuumshypothese
 GTP-Cyclohydrolase I, ein Enzym 
 Grand City Hotels, eine Hotelgruppe
 Knight Grand Cross of the Hanoverian Guelphic Order, Stufe des königlich-hannoverschen Guelphen-Ordens

GCH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Chojnicki in der Woiwodschaft Pommern

GC-H steht für:

 Chrysler GC-H, ein PKW-Modell aus den 1960er und 70er Jahren

GCH